|-
| (41901) 2000 WP127||||17 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41902) 2000 WA128||||18 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41903) 2000 WO128||||18 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41904) 2000 WJ130||||19 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41905) 2000 WE133||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41906) 2000 WO135||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41907) 2000 WF137||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41908) 2000 WR137||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41909) 2000 WO141||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41910) 2000 WS141||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41911) 2000 WH143||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41912) 2000 WR144||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41913) 2000 WF149||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41914) 2000 WY151||||29 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41915) 2000 WJ152||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41916) 2000 WT152||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41917) 2000 WC153||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41918) 2000 WA156||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41919) 2000 WW156||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41920) 2000 WA158||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41921) 2000 WL158||||30 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41922) 2000 WT158||||30 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41923) 2000 WN159||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41924) 2000 WF160||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41925) 2000 WJ161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41926) 2000 WQ161||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41927) 2000 WM166||||24 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41928) 2000 WQ172||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41929) 2000 WC175||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41930) 2000 WO175||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41931) 2000 WO177||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41932) 2000 WF178||||28 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41933) 2000 WH179||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41934) 2000 WO179||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41935) 2000 WQ179||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41936) 2000 WX179||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41937) 2000 WJ185||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41938) 2000 WO185||||29 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41939) 2000 WQ186||||27 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41940) 2000 WR190||||18 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41941) 2000 XF||2000 XF||2 грудня 2000||Обсерваторія Оахака||Джеймс Рой
|-
| (41942) 2000 XW1||||3 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 41943 Фредрік (Fredrick)||||3 грудня 2000||Олате||Л. Робінсон
|-
| (41944) 2000 XR2||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41945) 2000 XY5||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41946) 2000 XF6||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41947) 2000 XW7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41948) 2000 XX7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41949) 2000 XB8||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41950) 2000 XA9||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41951) 2000 XH10||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41952) 2000 XA11||||1 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41953) 2000 XK16||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41954) 2000 XX20||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41955) 2000 XD22||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41956) 2000 XB27||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41957) 2000 XD27||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41958) 2000 XK29||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41959) 2000 XV29||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41960) 2000 XR30||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41961) 2000 XS32||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41962) 2000 XG35||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41963) 2000 XU35||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41964) 2000 XW36||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41965) 2000 XP37||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41966) 2000 XU37||||5 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41967) 2000 XE39||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41968) 2000 XE53||||6 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41969) 2000 YX||2000 YX||17 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41970) 2000 YZ3||||18 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41971) 2000 YM6||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41972) 2000 YO8||||17 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41973) 2000 YT11||||19 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41974) 2000 YW11||||19 грудня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (41975) 2000 YU12||||23 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41976) 2000 YA15||||21 грудня 2000||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| (41977) 2000 YU15||||22 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (41978) 2000 YX15||||22 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 41979 Lelumacri||||22 грудня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (41980) 2000 YG18||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41981) 2000 YD21||||28 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41982) 2000 YE21||||29 грудня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (41983) 2000 YL26||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41984) 2000 YQ26||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41985) 2000 YY28||||29 грудня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 41986 Форт Бенд (Fort Bend)||||29 грудня 2000||Обсерваторія Джорджа||Обсерваторія Джорджа
|-
| (41987) 2000 YW29||||27 грудня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (41988) 2000 YX30||||27 грудня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (41989) 2000 YX33||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41990) 2000 YG34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41991) 2000 YJ34||||28 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41992) 2000 YR35||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41993) 2000 YD38||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41994) 2000 YX38||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41995) 2000 YF41||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41996) 2000 YE43||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41997) 2000 YG45||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41998) 2000 YO45||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (41999) 2000 YX45||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (42000) 2000 YT46||||30 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

41900